L'inno della Gagauzia, detto anche Tarafım o Gagauziya milli marşı è l'inno ufficiale del territorio autonomo gagauzo in Moldavia.

Testo

 Testo: Mina Kösä
 Compositore: Mihail Kolţa

Note

Voci correlate 
Stemma della Gagauzia
Bandiera della Gagauzia

Gagauzia
Gagauzia ,Inno della